Never Let Me Go correspond à plusieurs titres d'œuvres :

Cinéma 
 Never Let Me Go, titre original du film britannique Ne me quitte jamais, réalisé par Delmer Daves en 1953 ;
 Never Let Me Go, film américain réalisé par Mark Romanek en 2010, également connu sous le titre Auprès de moi toujours.

Littérature 
 Never Let Me Go, titre original du roman Auprès de moi toujours, écrit par Kazuo Ishiguro et publié en 2005.

Musique 
 Never Let Me Go, album de Placebo sorti en 2022 ;
 Never Let Me Go, album de Stanley Turrentine sorti en 1963 ;
 Never Let Me Go, album de Luther Vandross sorti en 1993 ; 
 Never Let Me Go, chanson de l'album Ceremonials, de Florence + The Machine sorti en 2011 ;
 , célèbre chanson de Johnny Ace publiée en 1954.